Caracalla (188-217) est un empereur romain. Son nom a donné :
 Les Thermes de Caracalla, à Rome.
 L’Édit de Caracalla
 Caracalla le pseudonyme (sous la Résistance) de Daniel Cordier
 Alias Caracalla , le récit autobiographique de Daniel Cordier comme secrétaire de Jean Moulin.
Alias Caracalla, au cœur de la Résistance, un téléfilm adapté de l'autobiographie éponyme de Daniel Cordier
 Jean-Paul Caracalla (1921-2019), un éditeur français.

Homonymie de pseudonyme